

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Middle Creek (ang. Middle Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Middle Creek (ang. Middle Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake

Zobacz też 
 Bitwa pod Middle Creek – bitwa podczas wojny secesyjnej (10 stycznia 1862) na terenie stanu Kentucky